Алгоритм Диница — полиномиальный алгоритм для нахождения максимального потока в транспортной сети, предложенный в 1970 году советским (впоследствии израильским) математиком Ефимом Диницем. Временная сложность алгоритма составляет . Получить такую оценку позволяет введение понятий вспомогательной сети и блокирующего (псевдомаксимального) потока. В сетях с единичными пропускными способностями существует более сильная оценка временной сложности: .

Описание 
Пусть  — транспортная сеть, в которой  и  — соответственно пропускная способность и поток через ребро .
 Остаточная пропускная способность — отображение  определённое как:
 Если ,
 
  В других источниках 
  иначе.

 Остаточная сеть — граф , где
 .

 Дополняющий путь —  путь в остаточном графе .

 Пусть  — длина кратчайшего пути из  в  в графе . Тогда вспомогательная сеть графа  — граф , где
 .

 Блокирующий поток —  поток  такой, что граф  с  не содержит  пути.

Алгоритм 
Алгоритм Диница
 Вход: Сеть .
 Выход:  поток  максимальной величины.
 Установить  для каждого .
 Создать  из  графа . Если , остановиться и вывести .
 Найти блокирующий поток  в .
 Дополнить поток  потоком  и перейти к шагу 2.

Анализ 
Можно показать, что каждый раз число в рёбер кратчайшем пути из источника в сток увеличивается хотя бы на единицу, поэтому в алгоритме не более  блокирующих потоков, где  — число вершин в сети. Вспомогательная сеть  может быть построена обходом в ширину за время , а блокирующий поток на каждом уровне графа может быть найден за время . Поэтому время работы алгоритма Диница есть .

Используя структуры данных, называемые динамические деревья, можно находить блокирующий поток на каждой фазе за время , тогда время работы алгоритма Диница может быть улучшено до .

Пример 
Ниже приведена симуляция алгоритма Диница. Во вспомогательной сети  вершины с красными метками — значения . Блокирующий поток помечен синим.

История 
Алгоритм Диница был опубликован в 1970 г. бывшим советским учёным Ефимом Диницем, который сейчас является членом факультета вычислительной техники университета Бен-Гурион (Израиль), ранее, чем алгоритм Эдмондса — Карпа, который был опубликован в 1972, но создан ранее. Они независимо показали, что в алгоритме Форда — Фалкерсона в случае, если дополняющий путь является кратчайшим, длина дополняющего пути не уменьшается.

Алгоритм Диница с распостранением 
Временную сложность алгоритма можно уменьшить, если оптимизировать процесс поиска блокирующего потока. Для этого необходимо ввести понятие потенциала. Потенциал ребра  есть , а потенциал вершины  равен . По той же логике , а  . Идея улучшения заключается в том, чтобы искать вершину с минимальным положительным потенциалом в вспомогательной сети и строить блокирующий поток через нее, используя очереди.  
Вход: Сеть .
 Выход:  поток  максимальной величины.
 Установить  для каждого .
 Создать  из  графа . Если , остановиться и вывести .
 Установить  для каждого .
 Определить потенциал каждой вершины.
 Пока существует вершина  такая, что :
 Определи поток  при помощи прямого распостранения из .
 Определи поток  при помощи обратного распостранения из .
 Дополни поток  потоками  и .
 Дополнить поток  потоком  и перейти к шагу 2.
Алгоритмы прямого и обратного распостранения служат поиску путей из  в  и из  в  соответственно. Пример работы алгоритма прямого распостранения с использованием очередей:
Вход: Вспомогательная сеть , вершина  такая, что .
 Выход: Поток  из источника  в вершину , являющийся частью блокирующего потока.
 Установить для всех : .
 Установить  и .
 Добавить  в очередь .
 Пока очередь  не пуста:
 Установить значение  равным последнему элементу очереди.
 Пока :
 Для каждого ребра :
 .
 Обнови .
 Обнови .
 Установи .
 Если  и  удалить  из очереди . 
В связи с тем, что в каждой итерации поиска блокирующего потока "насыщается" минимум одна вершина, он завершается за  итераций в худшем случае, в каждой из которых рассматриваются максимум  вершин. Пусть  - количество "насыщенных" ребер в каждой -той итерации поиска блокирующего потока. Тогда его асимптотическая сложность равна , где  - количество вершин и  - количество ребер в графе. Таким образом, асимптотическая сложность алгоритма Диница с распостранением равна , так как блокирующий поток может проходить максимум через  вершин.

Литература

Ссылки 
 Алгоритм Диница на сайте e-maxx.ru: Описание, доказательства, реализация на C++

Алгоритмы на графах